SDI – Strategic Defense Initiative (Inicjatywa Obrony Strategicznej)
 SDI – Szybki Dostęp do Internetu
 S.D.I. – Satan's Defloration Incorporated (grupa muzyczna)
 Suction Diesel Injection – tłokowe silniki spalinowe produkowane przez Volkswagena
 SDI – Serial Digital Interface (szeregowy interfejs cyfrowy)